Сезон 2014/2015 — четвёртый и последний сезон в истории Российской хоккейной лиги. Стартовал 13 сентября 2014 года матчами в Тамбове, Ноябрьске, Заречном и Барнауле. Завершился 9 апреля 2015 года. В этот день «Ростов» победил в третьем матче финальной серии ЦСК ВВС и стал впервые в своей истории и в то же время последним обладателем Кубка чемпионов РХЛ.

Клубы 
В сезоне 2014/15 состав участников РХЛ покинули команды:

Дивизион «Запад»: «Прогресс» (Глазов), «Брянск» (Брянск), «Кристалл» (Электросталь).

Дивизион «Восток»: «Кедр» (Новоуральск), «Кристалл-Югра» (Белоярский), «Рубин» — 2 (Тюмень), «Ангел Сибири» (Подольск), «Буревестник» (Екатеринбург).

В сезоне 2014/15 состав участников РХЛ пополнила команда «Союз» (Заречный).

Таким образом, за одно межсезонье число команд в РХЛ сократилось с 16 до 9 (на Востоке осталось всего 2 команды). В связи с таким количеством потерь чиновники ФХР, которые управляли лигой, были вынуждены объединить два территориальных дивизиона в один общий турнир. Схема же розыгрыша фактически повторяла «западную» в сезоне 2013/14.

География чемпионата

Состав команд 
Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды хоккейного клуба, в любой момент времени, начиная с 13 сентября 2014 года по 30 апреля 2015 года, не должно было превышать тридцать пять человек.

Команда хоккейного клуба (фарм-клуб) была вправе заявить на любой отдельно взятый матч Соревнования только тех хоккеистов, которые находились в заявочном списке команды, а также пятерых хоккеистов и одного вратаря (5+1) из заявочного списка основной команды, имеющих гражданство Российской Федерации.

Команды хоккейных клубов участвующих в Соревнование вправе были заявить на любой отдельный взятый матч пятерых хоккеистов и одного вратаря (5+1) своей команды, которые находились в заявочном списке ЮХЛ, имеющих гражданство Российской Федерации.

Команда вправе была заявить на любой отдельно взятый матч Соревнования не более двадцати двух хоккеистов.

В заявке команды хоккейного клуба на отдельно взятый матч Соревнования не могло быть более трех хоккеистов, не имеющих в соответствии с правилами ИИХФ права выступать за сборные команды России по хоккею.

Регулярный чемпионат 
В чемпионате Российской Хоккейной Лиги сезона 2014/2015 участвовали 9 клубов. На первом этапе участники играли между собой турнир в два круга (по две спаренные игры на своем поле и поле соперника) и третий круг цифрового календаря (нумерация в соответствие с местами занятыми командами распределялась между собой места с первого по последнее). Таким образом, на первом этапе команды играли по 48 матчей.

Положение команд 

 '' И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Статистика игроков

Плей-офф 
В первом раунде плей-офф команды делились на пары согласно местам, занятым в чемпионате: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получали команды с более высоким номером «посева». На каждой следующей стадии плей-офф пары формировались по принципу: наиболее высокий номер «посева» играл с наименьшим номером «посева», второй по счёту — с предпоследним и т. д.

Борьба во всех сериях велась до трёх побед. Серия матчей за третье место не проводилась. Бронзу получал один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.

Если в матче на втором этапе чемпионата после трёх периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период (овертайм) продолжительностью 10 минут (если бы в финальной серии проводился пятый матч, то продолжительность овертайма должна была составлять 20 минут). По завершении овертайма если счёт игры не изменялся, то для определения победителя матча назначали послематчевые штрафные броски.

Сетка плей-офф

1/4 финала

Полуфинал

Финал

Статистика игроков 
Лучший бомбардир — Сергей Горлов (ЦСК ВВС) — 12 очков (9+3)

Лучший снайпер — Иван Акимов (Ростов) — 9 голов

Лучший ассистент — Сергей Шиханов (ЦСК ВВС) — 10 передач

15 сентября 2014 года у Российской хоккейной лиги появился официальный сайт, до этого в качестве распространения информации в интернете использовались неофициальные сайты.

Ссылки 
 Официальный сайт РХЛ
 Российский хоккей

Российская хоккейная лига (2011—2015)